Die Wysschaja Liga 1975 war die 37. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 12. April und endete am 16. November 1975.

Dynamo Kiew gewann mit fünf Punkten Vorsprung vor Schachtjor Donezk zum siebten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || UKR
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || ARM
 || UKR
 || UKR
 || GEO
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || UZB
 || RUS

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1975 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1975 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1975
1975